De Primera División 1979/80 was de 49e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 8 september 1979 en eindigde op 18 mei 1980. Real Madrid werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de derde keer dat de club dit lukte, terwijl nog geen enkel ander team in Spanje één keer drie landskampioenschappen achter elkaar won.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1979/80